George Meader ist der Name folgender Personen:

* George Meader (Sänger) (1888–1963), US-amerikanischer Sänger (Tenor) 
 George Meader (Politiker) (1907–1994), US-amerikanischer Politiker